Wake Up Screaming – album degli Every Mother's Nightmare del 1993
 Wake Up Screaming – album degli Slick Shoes del 2000
 Wake Up Screaming – album degli F-Minus del 2003
 Wake Up Screaming – documentario del 2006 sul Warped Tour diretto da David Bergthold